De vegetatieschaal van Tansley is een door de Engelse ecoloog Arthur Tansley in 1946 voorgestelde vegetatieschaal, waarmee voor landschapselementen of andere grotere oppervlakten een indicatie gegeven kan worden van de abundantie (talrijkheid) of de frequentie van voorkomen van verschillende plantensoorten. De talrijkheid en frequentie van voorkomen wordt per aangetroffen plantensoort weergegeven door een lettercode. Anders dan bij de Braun-Blanquet-methode geldt hier niet de eis van een representatieve homogene vegetaties.

Een veelgebruikte vorm van de vegetatieschaal van Tansley luidt als volgt:

De code l = local (plaatselijk) wordt gebruikt in combinatie met andere codes. In de oorspronkelijke publicatie, die het Britse gebruik vastlegde (p.101-102), was "s" "vr" (very rare) en was er een aparte code voor very abundant (va).

Literatuur
 (1946) Introduction to plant ecology. Allen & Unwin, Londen.

Vegetatiekunde
Scoringsmethode